Bomun (métro de Séoul), station de métro
, gare ferroviaire